Vector Ball – videogioco del 1988
 Vector Ball – manga del 2016